Selectiviteit (radio), de mogelijkheid om uit een aantal frequenties een nauwe frequentieband te selecteren. Naarmate de frequentieband nauwer wordt, is de selectiviteit van het gebruikte filter groter.
 Selectiviteit (scheikunde), de mogelijkheid om sturend op te treden indien een reactie naar meerdere producten kan leiden en dus de voorkeur voor een welbepaald product te induceren.
 Selectiviteit (overstroombeveiliging), de coördinatie van overstroombeveiligingen in een elektrische installatie